Самогон — міцний спиртний напій домашнього виробництва.

 «Самогон» — американська короткометражна кінокомедія 1918 року.
 «Самогон» — південнокорейський псевдоісторичний романтичний телесеріал 2021 року.